Amt Herzberg steht für:

 Amt Herzberg (Elster), Brandenburg
 Amt Herzberg (Harz), Provinz Hannover